А́нтрим () — округ в штате Мичиган, США. Официально образован в 1840 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 23 580 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 559,182 км2, из которых 1 232,841 км2 суша и 326,340 км2 или 21,000 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2010 года в округе проживает 23 580 жителей в составе 9 890 домашних хозяйств и 6 925 семей. Плотность населения составляет 19,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 17 824 жилых строений, при плотности застройки около 45,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 96,80 %, афроамериканцы — 1,00 %, коренные американцы (индейцы) — 0,20 %, азиаты — 0,20 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 0,40 %, представители двух или более рас — 1,40 %. Испаноязычные составляли 1,70 % населения независимо от расы.

В составе 26,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 57,30 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 30,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 25,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 11,50 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,36 человека, и средний размер семьи 2,78 человека.

Возрастной состав округа: 21,10 % моложе 18 лет, 6,30 % от 18 до 24, 3,90 % от 25 до 44, 31,10 % от 45 до 64 и 31,10 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 47 лет. На каждые 100 женщин приходится 99,80 мужчин.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Антрим, штат Мичиган
 Национальная ассоциация округов США
 Clarke Historical Library
 

Округа Мичигана